Zum ersten Mal wurden Deutsche Jugendmeisterschaften der Leichtathletik 1937 ausgetragen. Teilnahmeberechtigt sind heute unter 20-Jährige (kurz U20).

Bei Einführung der Wettbewerbe für unter 18-Jährige (kurz U18) im Jahr 1988, wurde die Austragung gleich zu Beginn mit den U20-Meisterschaften zusammengelegt.

Die genaue Bezeichnung der Wettkämpfe ist selbst in den Fachorganen über die Jahre uneinheitlich. Die Zählung der Veranstaltungen bei beiden Altersgruppen ist jedoch kontinuierlich.

Als weitere Meisterschaften der Jugend werden seit 2014 Deutsche U16-Leichtathletik-Meisterschaften für unter 16-jährige Mädchen und Jungen ausgetragen werden.

Einige Disziplinen werden nicht bei der Hauptveranstaltung ausgetragen. So findet bspw. die 3-mal-800-Meter-Staffel der Jugend im Rahmen der Deutschen Meisterschaften statt und wird auch bei diesen in den Ergebnislisten geführt.

Andererseits werden die die 3-mal-800-Meter-Staffel der Frauen und die 3-mal-1000-Meter-Staffel der Männer im Rahmen der Jugendmeisterschaften durchgeführt und in der Ergebnisliste ausgewiesen.

Geschichte 
Schon vor der Wiederbegründung des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) fanden in der Deutschland 1949 die ersten Jugendmeisterschaften statt und werden seitdem jährlich ausgetragen. Veranstalter ist der Deutsche Leichtathletik-Verband.

Während der deutschen Teilung fanden in der DDR eigene Jugendmeisterschaften statt.

Deutsche Jugendmeisterschaften U20 und U18

Weblinks 
Austragungsorte der Deutschen Meisterschaften seit 1946 auf leichtathletik.de, abgerufen am 30. Mai 2021

Fußnoten 

 
Sport (Deutsches Reich, 1933–1945)
Leichtathletik in der Jugend